Chave est un mot portugais signifiant « clé ». Il peut désigner :
 Un mouvement de capoeira, la .
 

 André Chave (1799-1868), un propriétaire terrien français devenu promoteur immobilier.

Voir aussi